Saward ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Saward (* 1944), britischer Hörspiel- und Fernsehserienautor 
 James Townsend Saward (1798 – circa 1875), britischer Barrister und Fälscher bekannt als Jim the Penman  
 Joe Saward (* 1961), britischer Formel 1 Reporter und Buchautor 
 John Saward (* 1947), britischer Theologe 
 
 
 Patrick Saward (1928 – 2002), irischer Fußballspieler 
 Ricky Saward (* 1989), deutscher Koch und Unternehmer
 William Saward (1868 – 1944), britischer Läufer und Olympiateilnehmer 1900